Норидж (; реже — Норвич) — многозначный термин.

 Норидж — главный город в английском графстве Норфолк.
 Норидж — аэропорт английского Нориджа.
 Норидж — город в штате Иллинойс.
 Норидж — город в штате Коннектикут.
 Норидж — город в штате Нью-Йорк.
 Норвич Сити — английский футбольный клуб из Нориджа.
 Норвич-терьер — английская порода собак.
 Виконт Норвич — аристократический титул в пэрстве Соединённого королевства.

Чемпионы США в мужском одиночном катании